Ива́н Емелья́нов:
 Емельянов, Иван (род. 1977) — молдавский легкоатлет, толкатель ядра.
 Емельянов, Иван Абрамович (1901—1963) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Емельянов, Иван Алексеевич (1906—1974) — Герой Советского Союза.
 Емельянов, Иван Егорович (род. 1938) — Председатель Верховного Совета Карельской АССР.
 Емельянов, Иван Пантелеймонович (1860—1916) — русский революционер, народоволец.
 Емельянов, Иван Яковлевич (1913—1991) — член-корреспондент АН СССР.